Rindi steht für:

 Rindi (Distrikt), ein Distrikt im indonesischen Ostsumba
 Rindi (Fluss), ein Fluss in Ostsumba